Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler è un romanzo italiano di Massimiliano Parente, pubblicato nel 2014. È il primo romanzo pubblicato dall'autore dopo la conclusione della Trilogia dell'inumano (La macinatrice, Contronatura e L'inumano). Il libro è stato tradotto in ungherese.

Trama 

Da quando ha "rovinato" un quadro di Gustave Courbet masturbandocisi sopra, Max Fontana è diventato il più famoso artista del mondo. Le sue opere, prima ignorate dal pubblico e vilipese dalla critica, sono ora tra le più discusse e stimate. Capelli verde dal taglio hitleriano, uno stile che mischia i capi nazisti con le ultime mode streetwear, inavvicinabile e capriccioso come una rockstar, Max sciocca e divide: per alcuni è un genio mentre per altri solo uno sterile provocatore.

Tuttavia qualcosa va storto quando Max, reagendo d'impulso, uccide per errore la sua assistente colpendola alla testa con un marmo di Man Ray. L'omicidio mette in moto una serie di eventi che costringerà Max a fuggire a Las Vegas insieme a Martina, la sua compagna di vita con la quale, non potendo ella parlare, Max comunica con il linguaggio dei segni. Braccato dalla polizia ed affetto da una malattia terminale, Max guida nel deserto fino al Grand Canyon dove decide di suicidarsi nello stesso modo di Thelma e Louise nell'omonimo film.

Note